Кањада де ла Вирхен има више значења:

 Кањада де ла Вирхен (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кањада де ла Вирхен (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику